Tischbein steht für:

 Teil eines Tisches, siehe Tisch #Aufbau
 Römisches Tischbein (NAMA 5706), Museum Athen
 Tischbein (Künstlerfamilie), hessische Künstlerfamilie

Tischbein ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Tischbein (1803–1881), deutscher Ingenieur, Maschinen- und Schiffbauer
 Anton Wilhelm Tischbein (1730–1804) („Hanauer Tischbein“), deutscher Maler
 August Tischbein (1768–1848), deutscher Maler und Lithograph
 Georg Heinrich Tischbein (1753–1848), deutscher Kupferstecher, Radierer und Kartograf
 Johann Anton Tischbein (1720–1784), deutscher Maler 
 Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812) („Leipziger Tischbein“), deutscher Maler
 Johann Heinrich Tischbein der Ältere (1722–1789) („Kasseler Tischbein“), deutscher Maler
 Johann Heinrich Tischbein der Jüngere (1742–1808), deutscher Maler und Kupferstecher
 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751–1829) („Goethe-Tischbein“), deutscher Maler
 Johann Jacob Tischbein (1725–1791) („Lübecker Tischbein“), deutscher Maler
 Johann Valentin Tischbein (1715–1768), deutscher Maler
 Paul Tischbein (1820–1874), deutscher Maler
 Peter Tischbein (1813–1883), deutscher Oberförster, Entomologe und Paläontologe
 Willy Tischbein (1871–1946), deutscher Radrennfahrer und Industrieller

fiktive Figuren:
 Emil Tischbein, Hauptfigur in Erich Kästners Roman Emil und die Detektive
 Herr Tischbein, Pseudonym des österreichischen Musikers und Schauspielers Marcus Zbonek